Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2013/14 der Frauen war die 28. Spielzeit um die Unihockey-Meisterschaft der Frauen.

An der Nationalliga A nehmen 8 Mannschaften teil, wobei die ersten vier in die Playoffs kommen und die letzten beiden Teams in einer Playoutpartie bestimmt, wer gegen den Playoffsieger der Nationalliga B um den Klassenerhalt spielen muss. Die Nationalliga B enthielt acht Vereine, von denen jedoch nach dem Rückzug des UHC Thun nur sieben zur Meisterschaft angetreten waren.

Nationalliga A

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Modus Best-of-Five ausgetragen.

Somit ist Piranha Chur Schweizer Meister nach einem Sieg über vier Spiele im Playofffinale gegen den UHC Dietlikon.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus einer Partie, nämlich der Siebt- gegen den Achtplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Five gespielt, wobei der Verlierer der Partie an den Auf-/Abstiegsspielen teilnehmen muss.

Auf-/Abstiegsspiele NLA/NLB 
In den Auf-/Abstiegsspielen muss der Playoutverlierer der NLA in einer Best-of-Five-Serie gegen den Playoffgewinner der Nationalliga B antreten.

Somit steigt Aergera Giffers in die NLA auf.

Nationalliga B

Hauptrunde 

Der UHC Thun hat sein Team vor Meisterschaftsbeginn aus Mangel an Spielerinnen zurückgezogen.

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Modus Best-of-Five ausgetragen. Der Gewinner der NLB-Playoffs ist berechtigt an den Auf-/Abstiegsspielen gegen den Verlierer der NLA-Playouts teilzunehmen.

Auf-/Abstiegsplayoffs 
Da der UHC Thun sein Team aus der Nationalliga B zurückgezogen hat, gab es keine Auf-/Abstiegsplayoffs. Der Sieger der 1. Liga-Playoffs, UHC Domat-Ems, stand damit direkt als Aufsteiger fest.

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Einzelnachweise 

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2013
Unihockey 2014
Frauenunihockeywettbewerb